Tervassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tervassaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Tervassaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Tervassaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Tervassaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar